Rifugio Emilio Comici – rifugio ai piedi della parete principale del Sassolungo in Val Gardena.
Rifugio Zsigmondy-Comici – rifugio sopra la Val Fiscalina nelle Dolomiti di Sesto.